

Сондув — село в гміні Цибінка Слубицького повіту Любуського воєводства
 Сондув — село в гміні Доліце Старгардського повіту Західнопоморського воєводства